Torrejón peut désigner :

Patronyme 

 Marta Torrejón Moya (1990-), footballeuse internationale espagnole.
 Marc Torrejón Moya (1986), footballeur espagnol.
 Tomás de Torrejón y Velasco (1644-1728), compositeur et organiste espagnol de la période baroque.
 Francisco Fernández Torrejón (1975-), footballeur chilien.

Toponyme 

 Torrejón de Ardoz est une ville de la Communauté de Madrid en Espagne.
 Base aérienne de Torrejón de Ardoz
 Torrejón de la Calzada est une commune de la Communauté de Madrid, en Espagne.
 Torrejón del Rey est une commune d'Espagne de la province de Guadalajara dans la communauté autonome de Castille-La Manche.
 Torrejón el Rubio est une commune d’Espagne, dans la province de Cáceres, communauté autonome d'Estrémadure.
Patronyme hispanique